Eichelbach ist ein geographischer Name:

Fließgewässer (sortiert nach Mündungsgewässer):
 Eichelbach (Baunach), rechter Zufluss der Baunach bei Heubach, Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Eichelbach (Bega), rechter Zufluss der Bega (Werre) nach Barntrup, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Eichelbach (Buchsbach), rechter Zufluss des Oberlaufs Langer Grund des Buchsbachs (zum Kocher) im Harthäuser Wald bei Lampoldshausen, Gemeinde Hardthausen am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Eichelbach (Fichtenberger Rot), rechter Zufluss der Fichtenberger Rot nach Mittelrot, Gemeinde Fichtenrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eichelbach (Haidenaab), rechter Zufluss der Haidenaab bei Radschin, Gemeinde Etzenricht, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Eichelbach (Hausbach), linker Zufluss des Hausbachs (zur Prims) in Schmelz, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Eichelbach (Kaltenbach), rechter Zufluss des Kaltenbach (Erf) nach der Spritzenmühle, Stadtteil Kaltenbrunn, Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Eichelbach (Kinzig), Nebenfluss der Kinzig in Hessen
 Eichelbach (Längenmühlbach), linker Zufluss des Sendelbachs (zum Längenmühlbach) bei Altheim, Markt Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Eichelbach (Lierbach), linker Zufluss der Lierbach (Rench) nach Niedermättle, Stadtteil Lierbach, Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Eichelbach (Mühlengraben) oder Eichelnbach, linker Zufluss des Mühlengrabens (zur Sieber) in Herzberg am Harz, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Eichelbach (Murr), linker Zufluss der Murr beim Aichelbach (!), Gemeinde Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Eichelbach (Naab), linker Zufluss der Naab in Pfreimd, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Eichelbach (Nidda), linker Zufluss der Nidda bei Eichelsdorf, Stadt Nidda, Wetteraukreis, Hessen
 Eichelbach (Otterbach), linker Zufluss des Otterbachs (zur Erf/Erfa) nahe dem Gickelhof, Stadtteil Steinbach, Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Eichelbach (Premer Filsgraben), linker Zufluss des Premer Filsgrabens (zum Krummbach, zum Lech) bei Karlsebene, Gemeinde Prem, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Eichelbach (Rottum), rechter Zufluss der Rottum (Westernach) in Reinstetten, Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Eichelbach (Schandelbach), rechter Zufluss des Schandelbachs bei Altenhaßlau, Gemeinde Linsengericht, Main-Kinzig-Kreis, Land Hessen
 Eichelbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (Altmühl) vor Untermässing, Stadt Greding, Landkreis Roth, Bayern
 Eichelbach (Weser), ein linker Nebenfluss der Weser oberhalb von Pegestorf, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Eichelbach (Wolf), linker Zufluss der Wolf oder Wolfach vor Wolf, Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Eichelbach (Weil), linker Zufluss der Weil in Hessen

Orte:
 Eichelbach (Oppenau), Wohnplatz im Stadtteil Lierbach, Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Eichelbach (Muggensturm, Wüstung), eine Wüstung in der Nähe von Muggensturm
 Eichelbach (Rod an der Weil, Wüstung), eine Wüstung in der Nähe von Rod an der Weil, siehe auch Eichelbacher Hof
 Im Eichelbach, Hof im Stadtteil Oppenau, Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Aichelbach
 Eichelgraben
 Eichelsbach
 Eiselbach